Sten Andersson kan syfta på:
 Sten Andersson (död 1665), bergmästare och borgmästare i Lindesberg
 Sten Andersson (1923–2006), socialdemokrat och utrikesminister, Stockholm
 Sten Andersson (1931–2022), kemist och professor vid Lunds universitet
 Sten Andersson (född 1938), producent vid Sveriges Radio
 Sten Andersson (1943–2010), politiker, Malmö
 Sten Andersson (född 1955), jurist och författare, president i Göta hovrätt sedan 2011